Losi ist der Familienname folgender Personen:
 Giacomo Losi (* 1935), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Maurizio Losi (* 1962), italienischer Ruderer
 Ted Losi (* 1983), samoanischer Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Losy
 Lozi